Provodina este un sat din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 664 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 310 locuitori).

Demografie 
În satul Provodina locuiesc 526 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,1 de ani (37,3 la bărbați și 39,0 la femei). În localitate sunt 222 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,99.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe 

Localități din comuna Herceg Novi